Katzwinkel bezeichnet:

 Katzwinkel (Eifel), Gemeinde im Landkreis Vulkaneifel 
 Katzwinkel (Sieg), Gemeinde im Landkreis Altenkirchen (Westerwald)
 Katzwinkel (See), See in Brandenburg
 Kacwin, Ort in Polen